Léon V l'Arménien, empereur byzantin (813-820)

 Léon , prince d'Arménie (1129-1140)
 Léon II, roi d'Arménie (1187-1219)
 Léon III, roi d'Arménie (1269-1289)
 Léon IV, roi d'Arménie (1298-1299)
 Léon V, roi d'Arménie (1320-1341)
 Léon VI de Lusignan, roi d'Arménie (1373-1375)